

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensor del título.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Baja)
  Albert Montañés (Primera ronda)
  Horacio Zeballos (Segunda ronda)
  Gastão Elias (Semifinales)

<ol start=5>
 ''' Damir Džumhur (Campeón)
  Yevgueni Donskoi ''(Primera ronda)
  Jason Kubler ''(Primera ronda)
  Gerald Melzer ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Santo Domingo 2015